Egyetértés, társadalomfilozófiai fogalom, az emberek közötti véleményazonosság
 Egyetértés, 1874–1913 között kiadott politikai napilap
 Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club, 1912-ben alapított budapesti sportegyesület
 VM Egyetértés SK, megszűnt budapesti sportegyesület